У́лица Волода́рского — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР. Названа в честь В. Володарского (настоящее имя — Моисей Маркович Гольдштейн; 1891—1918 гг.), российского и советского революционного деятеля.

Белоруссия 
 Улица Володарского — улица в Бобруйске.
 Улица Володарского — улица в Бресте.
 Улица Володарского — улица в Гомеле.
 Улица Володарского — улица в Лепеле.
 Улица Володарского — улица в Минске.
 Улица Володарского — улица в Островце.

Россия 
 Улица Володарского — улица в Абакане.
 Улица Володарского — улица в Арзамасе.
 Улица Володарского — улица в Архангельске.
 Улица Володарского — улица в Астрахани.
 Улица Володарского — улица в Боровске.
 Улица Володарского — улица в Венёве.
 Улица Володарского — улица во Владивостоке.
 Улица Володарского — улица во Владимире.
 Улица Володарского — улица в Волгограде.
 Улица Володарского — улица в Воронеже.
 Улица Володарского — улица в Гатчине.
 Улица Володарского — улица в Данкове.
 Улица Володарского — улица в Дедовске.
 Улица Володарского — улица в Екатеринбурге.
 Улица Володарского — улица в Иванове.
 Улица Володарского — улица в Иркутске.
 Улица Володарского — улица в Йошкар-Оле.
 Улица Володарского — улица в Кемерове.
 Улица Володарского — улица в Кирове.
 Улица Володарского — улица в Коврове.
 Улица Володарского — улица в Котласе.
 Улица Володарского — улица в Краснодаре.
 Улица Володарского — улица в Красноярске.
 Улица Володарского — улица в Липецке.
 Улица Володарского — улица в Медвежьегорске.
 Улица Володарского — улица в Можайске.
 Улица Володарского — улица в Мурманске.
 Улица Володарского — улица в Наро-Фоминске.
 Улица Володарского — улица в Нижнем Новгороде.
 Улица Володарского — улица в Ногинске.
 Улица Володарского — улица в Оренбурге.
 Улица Володарского — улица в Орехово-Зуеве.
 Улица Володарского — улица в Павловском Посаде.
 Улица Володарского — улица в Пензе.
 Улица Володарского — улица в Петрозаводске.
 Улица Володарского — улица в Подольске.
 Улица Володарского — улица в Петровске.
 В Ростове-на-Дону:
 1-я улица Володарского.
 2-я улица Володарского.
 В Санкт-Петербурге:
 Улица Володарского — улица в Левашове.
 Улица Володарского — улица в Петро-Славянке.
 Улица Володарского — улица в историческом районе Сергиево.
 Улица Володарского — улица в Сестрорецке.
 Улица Володарского — улица в Сарове.
 Улица Володарского — улица в Серпухове.
 Улица Володарского — улица в Старом Осколе.
 Улица Володарского — улица в Сызрани.
 Улица Володарского — улица в Торжке.
 Улица Володарского — улица в Тюмени.
 Улица Володарского — улица в Узловой.
 Улица Володарского — улица в Устюжне.
 Улица Володарского — улица в Чаплыгине.
 Улица Володарского — улица в Челябинске.
 Улица Володарского — улица в Ярославле.
 Улица Володарского — прежнее название улицы Розважа в Великом Новгороде (в 1919—1946 гг.).
 Улица Володарского — прежнее название Пушкинской улицы в Вологде.
 Улица Володарского — прежнее название улицы Гаяза Исхаки в Казани.
 Улица Володарского — прежнее название Адмиралтейской улицы в Колпине.
 Улица Володарского — прежнее название Андреевской улицы в Кронштадте.
 Улица Володарского — прежнее название Гончарной улицы в Москве.
 Улица Володарского — прежнее название улицы Славы в Новом Осколе.
 Улица Володарского — прежнее название Захаржевской улицы в Пушкине.
 Улица Володарского — прежнее название Александровской улицы в Старой Руссе.
 Улица Володарского — прежнее название улицы Андрея Дементьева в Твери.
 Улица Володарского — прежнее название улицы Композиторов Воробьёвых в Чебоксарах.

Казахстан 
 Улица Володарского — улица в Алма-Ате.
 Улица Володарского — улица в Шымкенте.
 Улица Володарского — улица в Павлодаре.
 Улица Володарского — улица в Петропавловске.

Крым 
 Улица Володарского — улица в Евпатории.
 Улица Володарского — улица в Керчи.
 Улица Володарского — улица в Севастополе.
 Улица Володарского — улица в Симферополе.
 Улица Володарского — улица в Феодосии.

Украина 
Большинство переименованы в рамках декоммунизации.
 Улица Володарского — прежнее название улицы Патриотов Украины в Александрии.
 Улица Володарского — прежнее название Гончарной улицы в Баре.
 Улица Володарского — прежнее название Козацкой улицы в Бердичеве.
 Улица Володарского — прежнее название Монастырской улицы в Виннице.
 Улица Володарского — прежнее название Духовной улицы в Волчанске.
 Улица Володарского — прежнее название Вокзальной улицы в Геническе.
 Улица Володарского — прежнее название улицы Александра Кониского в Днепре.
 Улица Володарского — улица в Донецке.
 Улица Володарского — прежнее название Володарской улицы в Запорожье.
 Улица Володарского — прежнее название Козацкой улицы в Зенькове.
 Улица Володарского — прежнее название улицы Владимира Винниченко в Знаменке.
 Улица Володарского — прежнее название улицы Краснокутского в Изюме.
 Улица Володарского — прежнее название улицы Николая Леонтовича в Калиновке Винницкой области.
 Улица Володарского — прежнее название Яблоневой улицы в Каменском.
 Улица Володарского — прежнее название Златоустовской улицы в Киеве.
 Улица Володарского — прежнее название улицы Майи Булгаковой в Краматорске.
 Улица Володарского — прежнее название Уютной улицы в Кременной.
 Улица Володарского — прежнее название Мотроновской улицы в Кривом Роге.
 Улица Володарского — прежнее название улицы Арсения Тарковского в Кропивницком.
 Улица Володарского — прежнее название Соборной улицы в Лозовой.
 Улица Володарского — прежнее название Сиреневой улицы в Лубнах.
 Улица Володарского — прежнее название улицы Данилы Шумука в Луцке.
 Улица Володарского — прежнее название улицы Кравченко в Мирнограде.
 Улица Володарского — прежнее название Фурманской улицы в Нежине.
 Улица Володарского — прежнее название улицы Гетмана Дорошенко в Немирове.
 Улица Володарского — прежнее название 2-й Экипажной улицы в Николаеве Николаевской области.
 Улица Володарского — прежнее название улицы Васыля Стуса в Одессе.
 Улица Володарского — прежнее название Гетманской улицы в Очакове.
 Улица Володарского — прежнее название Владимирской улицы в Павлограде.
 Улица Володарского — прежнее название Локомотивной улицы в Пологах.
 Улица Володарского — прежнее название улицы Николая Дмитриева в Полтаве.
 Улица Володарского — прежнее название улицы Николая Яковченко в Прилуках.
 Улица Володарского — прежнее название Рыбацкой улицы в Светловодске.
 Улица Володарского — прежнее название улицы Григория Сковороды в Синельниково.
 Улица Володарского — прежнее название Александровской улицы в Скадовске.
 Улица Володарского — прежнее название Барвенковской улицы в Славянске.
 Улица Володарского — прежнее название улицы Юрия Костюченко в Сновске.
 Улица Володарского — прежнее название улицы Руднева в Старобельске.
 Улица Володарского — прежнее название Пантелеймоновской улицы в Сумах.
 Улица Володарского — прежнее название улицы Васыля Вышиванного в Токмаке.
 Улица Володарского — прежнее название Малановской улицы в Тульчине.
 Улица Володарского — прежнее название улицы Щербаковского в Умани.
 Улица Володарского — прежнее название Семинарской улицы в Харькове.
 Улица Володарского — прежнее название Старогородской улицы в Хмельнике.
 Улица Володарского — прежнее название Живописной улицы в Черкассах.
 Улица Володарского — прежнее название Дарьевской улицы в Шполе.

Узбекистан 
 Улица Володарского — бывшее название улицы Зиёлилар в Ташкенте.

См. также 
 
 Володарский мост